Zabaleta är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Juan de Zabaleta (1610–efter 1667), spansk författare
 Mariano Zabaleta (född 1978), argentinsk tennisspelare
 Nicanor Zabaleta (1907–1993), spansk harpist
 Pablo Zabaleta (född 1985), argentinsk fotbollsspelare

Spanska efternamn